Анатолій Бондаренко — журналіст, редактор, телеведучий каналу «Інтер». 

Після навчання розпочав журналістську кар'єру у Головній редакції інформації УТ — працював випусковим редактором програм «Актуальна камера» та «Новин».

В 1989-1990 роках створив власну авторську інформаційну програму «Вечірні Новини», яка спочатку виходила в ефір щочетверга в перерві Молодіжної Студії «ГАРТ», а потім щоденно.

У 1992 році почав працювати на першому незалежному комерційному каналі УТ-3. Був шеф-редактором творчої групи суботнього ефіру, автор і ведучий кількох музичних і розважальних програм («Хіт-Рік», «Для Вас», «Віннер», «Вечірні розваги для дорослих»). Всі програми виходили в живому ефірі.

У квітні 1997 року з розважальними проектами «Хіт-Рік» та «Зірки» перейшов працювати на «Інтер». З 2002 — ведучий програми «Жди меня. Україна». Також працював редактором документальних програм закордонних виробників, відповідав за розважальні і видовищні проекти, як Міс Всесвіт, Міс Світу, Міс Європа.

Примітки 

Телеведучі каналу «Інтер»
Українські журналісти